Miquette et sa mère – film del 1934 diretto da Henri Diamant-Berger
Un marito per mia madre (Miquette et sa mère) – film del 1950 diretto da Henri-Georges Clouzot